Свердлово — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Свердлово — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Свердлово — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Свердлово — название села Киши Байсерке Талгарского района Алматинской области до 1999 года.
 Свердлово — название села Ботамойнак Байзакского района Жамбылской области до 1993 года.
 Свердлово — название села Жаксыбай Жанибекского района Западно-Казахстанской области до 1992 года.
 Свердлово — прежнее название села Ииржар Мактааральского района Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Свердлово — кутан (село) в Рутульском районе Дагестана.
 Свердлово — посёлок в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области.
 Свердлово — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Свердлово — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Свердлово — посёлок в Тоцком районе Оренбургской области.
 Свердлово — село в Калининском районе Саратовской области.
 Свердлово — село в Конаковском районе Тверской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Свердлово — упразднённое село в Симферопольском районе.

Украина 
 Свердлово — посёлок городского типа в Макеевском городском совете Донецкой области.
 Свердлово — до 2016 года название села Иваново в Коминтерновском районе Одесской области.
 Свердлово — до 2016 года название села Златополье в Бобринецком районе Кировоградской области.
 Свердлово — до 2016 года название посёлка Заречное в Середино-Будском районе Сумской области.

См. также 
 Свердлов
 Свердловка
 Свердлин